La Armada Española ha tenido dos dragaminas de nombre Guadalete:

El Guadalete (DM-5), de la clase Bidasoa. Botado en 1941 y hundido en 1954.
El Guadalete (M-41), de la clase Aggressive. Transferido por la Armada de los Estados Unidos en 1971 y dado de baja en 1998.